Municipio de Rockford puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Rockford (condado de Surry, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Surry.
 Municipio de Rockford (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Renville.
 Municipio de Rockford (condado de Perkins, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Perkins.
 Municipio de Rockford (condado de Winnebago, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Winnebago.
 Municipio de Rockford (condado de Floyd, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Floyd.
 Municipio de Rockford (condado de Pottawattamie, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Pottawattamie.
 Municipio de Rockford (condado de Sedgwick, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Sedgwick.
 Municipio de Rockford (condado de Wright, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Wright.
 Municipio de Rockford (condado de Caldwell, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Caldwell.
 Municipio de Rockford (condado de Carroll, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Carroll.
 Municipio de Rockford (condado de Gage, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Gage.